Лефо́р () — французская фамилия. Известные носители:
 Лефор, Клод (1924—2010) — французский политический философ.
 Лефор, Мари-Мадлен (1799—1864) — интерсекс-человек.
 Лефор, Нарсис Огюстен (1852—1933) — французский скрипач и музыкальный педагог.
 Лефор, Сесили (1900—1945) — британская разведчица.
 Лефор, Энцо (род. 1991) — французский фехтовальщик на рапирах.

См. также 
 Лефорт